Veloporphyrellus — рід грибів родини Boletaceae. Назва вперше опублікована 1984 року.

Класифікація 
До роду Veloporphyrellus відносять 7 видів:

 Veloporphyrellus africanus
 Veloporphyrellus alpinus
 Veloporphyrellus conicus
 Veloporphyrellus gracilioides
 Veloporphyrellus pantoleucus
 Veloporphyrellus pseudovelatus
 Veloporphyrellus velatus

Примітки

Джерела 

 Singer, R.; Gómez, L.D. 1984. Veloporphyrellus, a new genus of Boletaceae from Costa Rica. Brenesia. 22:293-298 - P.293